Потреро де Леон има више значења:

 Потреро де Леон (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Потреро де Леон (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Потреро де Леон, Ранчо ел Леон (Тетела дел Волкан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику